Mistrzostwa Świata U-18 w Piłce Ręcznej Kobiet 2022 – dziewiąte mistrzostwa świata U-18 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat osiemnastu. Odbył się w dniach 30 lipca – 10 sierpnia 2022 roku w Skopju. Tytułu zdobytego w 2018 roku nie broniła reprezentacja Rosji z powodu dyskwalifikacji.

Zawody zostały rozegrane po czteroletniej przerwie spowodowanej odwołaniem edycji 2020 z powodu pandemii COVID-19 i były to pierwsze mistrzostwa rozegrane w trzydziestodwuzespołowej obsadzie.

W fazie wstępnej obyło się bez niespodzianek, w fazie zasadniczej grupy składały się z trzech europejskich reprezentacji i jednej spoza tego kontynentu. W ćwierćfinałach znalazło się sześć europejskich drużyn, dla Egiptu i Islandii był to pierwszy awans do tej fazy rozgrywek, a w półfinałach zmierzyły się Holandia z Danią i Korea z Węgrami. Do finału dotarły dwa niepokonane zespoły, a jego obsada była powtórzeniem tej z inauguaracyjnej edycji, jednak tym razem to Koreanki pokonały Dunki zdobywając pierwszy tytuł mistrzowski dla pozaeuropejskiej reprezentacji, brąz przypadł zaś po wyrównanym pojedynku Węgierkom.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Gruzji przez Radę IHF w lutym 2020 roku, nie nastąpiło to bowiem podczas kongresu tej organizacji w maju 2017 roku. W marcu 2022 roku gruzińska federacja zrezygnowała z organizacji zawodów ze uwagi na napiętą sytuację polityczną, miesiąc później na nowego gospodarza wskazano Północną Macedonię.

W mistrzostwach wzięły udział trzydzieści dwie reprezentacje wyłonione w kontynentalnych kwalifikacjach. Ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę reprezentacja Rosji została wykluczona ze wszystkich rozgrywek, a w gronie uczestników jej miejsce zostało przekazane drużynie z dziką kartą. Obsada zawodów ulegała następnie zmianom – automatyczny awans utraciła Gruzja, a inne zespoły się wycofywały, zatem na ich miejsce zostały dokooptowane reprezentacje z listy rezerwowej. Losowanie grup zostało zaplanowane na 2 czerwca 2022 roku w siedzibie IHF w Bazylei i w jego wyniku powstało osiem czterozespołowych grup.

Zawody zostały rozegrane w trzech halach w Skopje – jedną było Centrum sportowe „Boris Trajkowski”, dwie zaś znajdowały się w kompleksie sportowym „Jane Sandanski” – a nad ich przebiegiem czuwało dwadzieścia jeden par arbitrów.

Trzydzieści dwie uczestniczące reprezentacje – dla ośmiu był to debiut na imprezie tej rangi – zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup rywalizujących systemem kołowym, a po dwa najlepsze z każdej z grup awansowały do fazy zasadniczej. W niej, zachowując punkty z pierwszej fazy, walczyły w czterech czterozespołowych grupach o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do ćwierćfinałów; podobny system obowiązywał w meczach o miejsca 17–32. Szerokie składy liczyły maksymalnie trzydzieści pięć zawodniczek, a z wąskiego, turniejowego można było w trakcie zawodów wymienić maksymalnie pięć (z możliwością powrotu wcześniej zastąpionej zawodniczki) – limit ten nie obowiązywał przy potwierdzonych przypadkach zachorowań.

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono regulacje dotyczące szczepień, testów, kwarantanny itd..

Oficjalną turniejową piłkę przygotowała firma Molten.

Transmisje telewizyjne przeprowadziło kilkanaście stacji z całego świata, w terytoriach nimi nie objętych dostępne były na oficjalnym kanale YouTube IHF, zawody można było śledzić również w mediach społecznościowych.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

President’s Cup

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Mecze o miejsca 25–28

Mecze o miejsca 29–32

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2022
2022 w piłce ręcznej
2022 w Macedonii Północnej
Piłka ręczna w Macedonii Północnej
Sport w Skopju